Wolfing heißen folgende geographische Objekte:

 Wolfing (Gemeinde Ebbs), Weiler in der Gemeinde Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol
 Wolfing (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Wolfing (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wolfing (Pocking), Ortsteil von Pocking, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch: 
 Wölfing
 Wolfingen